Chantelle (Allier), een gemeente in het Franse departement Allier
 Chantelle (merk), een Frans lingeriemerk
 Deneuille-lès-Chantelle, een gemeente in het Franse departement Allier
 Groupe Chantelle, een Frans lingeriebedrijf
 Kanton Chantelle, een kanton van het Franse departement Allier

Personen 
 Chantelle Handy (1987), Brits basketbalspeler
 Chantelle Houghton (1983), Brits televisiepersoonlijkheid
 Chantelle Newbery (1977), Australisch duiker
 Chantelle Paige (1988), Amerikaans singer-songwriter